Undead puede referirse a:
Undead, álbum en vivo de la banda de blues rock británica Ten Years After; 
Undead, canción del grupo de rap metal Hollywood Undead; o
Undead, banda internacional de death metal.